X Factor, X-Factor eller Ex-Factor kan avse:

 The X Factor – ett brittiskt TV-format och TV-program
 X Factor Albania – den albanska versionen av det brittiska TV-formatet
 X Factor Finland – den finska versionen av det brittiska TV-formatet
 X Factor Grekland – den grekiska versionen av det brittiska TV-formatet
 X Factor Kazakstan – den kazakiska versionen av det brittiska TV-formatet
 X Factor Sverige – den svenska versionen av TV-programmet från Storbritannien
 X Factor Tyskland – den tyska versionen av det brittiska TV-formatet
 X-Factor (serie) – en tecknad serie från 1986 av Marvel Comics, en spin off till X-Men franchisen, se Lista över X-Men-serietidningar
 Ex-Factor – en låt från 1998 av amerikanska hiphopartisten Lauryn Hill
 The X Factor (musikalbum) – ett musikalbum från 1995 av det engelska heavy-metalbandet Iron Maiden

ga:The X Factor
hu:The X Factor (egyértelműsítő lap)